NAMM steht für

 NAMM Show, eine der größten Messen der Musikindustrie, jährlich in Anaheim, Kalifornien
 National Association of Music Merchants (NAMM), 1901 ursprünglich US-amerikanischer Musik-Einzelhandelsverband, später internationaler Verband von Musik-Unternehmen, Großhändlern und Herstellern

Abkürzung